« Triumph », mot anglais signifiant « triomphe », renvoie notamment à :

Entreprises 
 Triumph Motor Company, un constructeur anglais d'automobiles aujourd'hui disparu ;
 Triumph Group, un équipementier aéronautique ;
 Triumph, une marque anglaise de motocyclettes ;
 Triumph Studios, une entreprise de développement de jeux vidéo ;
 Triumph International, un fabricant de sous-vêtements.

Navires 
 Carnival Triumph, un navire de croisière.

Musique

Groupe 
 , groupe de rock canadien.

Albums 
 , album des  sorti le

Toponymes

Triumph, une communauté incorporée du comté de LaSalle dans l'Illinois ;
 Triumph, une census-designated place de la paroisse de Plaquemine, en Louisiane.

Autres 
 Triumph (Firefly), une lune de la franchise .

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme